muziekuitvoeringen met akoestische instrumenten
 Unplugged (Alicia Keys), livealbum van Alicia Keys.
 Unplugged (Eric Clapton), album van Eric Clapton
 Unplugged (Neil Young), livealbum van Neil Young.
 MTV Unplugged, televisieprogramma met akoestische optreden.
 MTV Unplugged in New York, akoestisch album van Nirvana.
 MTV Unplugged (Korn), akoestisch album van Korn, ook KoЯn.
 MTV Unplugged (Shakira), akoestisch album van Shakira.